Radikal vänster kan syfta på:

 Vänsterradikalism – samlingsnamn för radikala socialistiska och anarkistiska politiska rörelser
 Radikal vänster – oberoende vänstern – en vänsterinriktad studentförening och ett kårparti vid Stockholms universitets studentkår